De Grand Prix-wegrace van Zweden 1990 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1990. De race werd verreden op 12 augustus 1990 op de Scandinavian Raceway nabij Anderstorp, Zweden.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1990
Zweden
Sport in Jönköpings län